Procanthia distantii is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam van deze soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1881 door Dewitz.

De soort komt voor in tropisch Afrika.

distantii
Dier uit het Afrotropisch gebied